Kabuaran (Grujugan)
 Kabuaran (Prembun)
 Kabuaran (Kunir)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing